Davisomycella — рід грибів родини Rhytismataceae. Назва вперше опублікована 1967 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 27.10.2019 налічує 11 видів роду Davisomycella:

Примітки

Джерела 
 Darker, G.D. 1967. A revision of the genera of the Hypodermataceae. Canadian Journal of Botany. 45(8): 1399—1444 — P. 1423.

Роди грибів
Леоциоміцети